Субмарина:
 Субмарина — англоязычное название подводной лодки — корабль, способный погружаться и длительное время действовать в подводном положении.
 «Субмарина» (англ. Submarine) — британо-американская комедийная драма 2010 года.

См. также 
 «Субмарина „Призрак“» — южнокорейский фильм 1999 года.
 «Последняя субмарина» — аниме.
 Наркосубмарина — самодельная подводная лодка для перевозки наркотиков, используемая наркомафией.